Landtagswahlkreis 64 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

in Baden-Württemberg:
 Landtagswahlkreis Ulm (seit 1976)
 Landtagswahlkreis Hechingen (1956 bis 1972)

in Niedersachsen:
 Landtagswahlkreis Oldenburg-Land (seit 2008)
 Landtagswahlkreis Buchholz (2003)
 Landtagswahlkreis Winsen (1982 bis 1998)
 Landtagswahlkreis Bremervörde (1947 bis 1978)

in Nordrhein-Westfalen:
 Landtagswahlkreis Mülheim I (seit 2005)
 Landtagswahlkreis Wesel III (1980 bis 2000)
 Landtagswahlkreis Essen II (1966 bis 1975)
 Landtagswahlkreis Essen V (1958 und 1962)
 Landtagswahlkreis Essen-Steele-Huttrop (1947 bis 1954)

in Sachsen:
 Wahlkreis Chemnitz, Land II – Stollberg II (1990)